DMPK se može odnositi na:

 Metabolizam lekova i farmakokinetika ()
 Miotonično distrofna proteinska kinaza